A nu se confunda cu Vladimir Semionovici Fiodorov (1893 - 1983), matematician!

Vladimir Dmitrievici Fiodorov (în ) (n. 21 martie 1933 – d. 17 septembrie 2010) a fost un reputat chirurg rus, specialist în chirurgie generală, care a fost ales ca membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei.

Legături externe
 Lista membrilor Academiei de Științe a Moldovei

Nașteri în 1933
Decese în 2010
Academicieni moldoveni
Chirurgi ruși